Dog (cinologia), grup de races de gossos de grans dimensions
 Dog (Half Life), robot que apareix a la sèrie de videojocs Half-Life
 Dog. Un viatge salvatge, pel·lícula de comèdia dramàtica estatunidenca del 2022 dirigida per Channing Tatum i Reid Carolin
 Huracà Dog, diversos fenòmens meteorològics
 Leonard Crow Dog (Rosebud, Dakota del Sud, 1942 - Rapid City, 2021), activista, xaman i escriptor sioux
 Acrònim del Diari Oficial de Galícia, publicació on es divulguen les normes jurídiques i altres actes de l'administració i del govern gallec